Svartfjell kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Svart Mountain, berg,

Norge 

 Svartfjellet (bergstopp), Finnmark fylke, Kvalsundet, 
 Svartfjell (kulle i Norge, Troms fylke), Lenvik, 
 Svartfjell (berg i Norge, Nordland fylke), Hemnes,

Svalbard och Jan Mayen 

 Svartfjella, ås, Svalbard, Spitsbergen, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar